Vázquez kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Vázquez
 Francisco María Vázquez
 Magdalena Vázquez
 V.M. Vázquez

Robotskapade auktorsförkortningar